Ercolano est une ville italienne

Patronymie 

  (né en 1960), criminel italien
 Maria Ercolano, soprano italienne
 Pina Ercolano (née en 1990), nageuse kényane